Дарья Павловна Автономова (род. 24 апреля 1996 года) — российская гимнастка, член сборной команды России по художественной гимнастике. Чемпионка мира (2014), двукратная чемпионка Европы (2014), чемпионка Универсиады (2015). Победительница международных турниров и Гран-При.Выступала в групповых упражнениях с 2014 года по 2016.

Карьера 
В 2013 году на Чемпионате России была замечена Ириной Винер-Усмановой и приглашена на сбор в Новогорск,после чего встала в групповое упражнение.В 2014 году стала чемпионкой Европы и мира в групповых упражнениях,но стояла только в одном виде.В 2015 выступила на Гран-При в Москве уже в двух видах.После этапа Кубка Мира в Пезаро встала в состав на Универсиаду и благополучно выступила в Кванчжу,завоевав 2 золота и одну бронзу.После Универсиады снова возвратилась в сборную России,но тренировалась только во втором составе.В 2016 летала на сборы в Израиль и Хорватию,но так же во втором составе.Перед Олимпиадой тренировалась с основным составом в Сан-Пауло и была первой на замену,но на Олимпиаде так и не выступила.После Рио приняла решение закончить карьеру гимнастки и ушла в тренерство.С сентября 2016 и по настоящее время тренирует в Академии Спорта Ирины Винер-Усмановой.

Ссылки 
 Приказ № 02-нг от 15.01.2015 г. «О присвоении почетного спортивного звания „Заслуженный мастер спорта России“»

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Чемпионки Европы по художественной гимнастике
Чемпионки мира по художественной гимнастике